Le sabbat (prononciation : sa-ba) ou chabbat désigne : 

 le Shabbat (ou Chabbat), mot hébreu, sixième jour de la semaine (samedi), jour de repos dans le judaïsme ;
 le Sabbat, forme française du mot hébreu, fut à l'origine le samedi (Sambati Dies ou « jour du sabbat ») qui est le septième jour de la semaine. Aujourd'hui il est rattaché au premier jour (dimanche), « jour du Seigneur » selon la tradition chrétienne ;
 le Sabbat, même mot évoquant une réunion de sorcières.

Patronyme

 Gérard Sabbat (1926-2013), chanteur français, l'un des barytons des Compagnons de la Chanson ; 
 Kazimierz Sabbat (1913-1989), homme d'État polonais.

Groupes de rock 
 Black Sabbath est un groupe britannique de heavy metal ;
 Sabbat est un groupe britannique de thrash metal, dont le chanteur Martin Walkyier est aussi le fondateur de Skyclad, précurseur du metal folklorique ;
 Sabbat est un groupe japonais de black metal aux influences thrash metal.

Cinéma et télévision 
 le sabat, une espèce de Star Wars ;
 Sabbat, une série de téléfilms.

Voir aussi 

 
 
 

Patronyme juif